:
Siegbert Tarrasch, šleski šahist
Tarrascheva obrana, šahovsko otvaranje
Tarraschevo pravilo, načelo koje se primjenjuje u središnjici i završnici šahovskih partija
Tarrascheva zamka, jedan od dviju šahovskih zamki u Španjolskom otvaranju